Le mot coiffe désigne :
Un couvre-chef :
Coiffe d'indien
Coiffe féminine
Sujet traité dans certains articles, tels que Costume breton
 Coiffe, en architecture
 Coiffe, en astronautique
 Coiffe, en biologie moléculaire
 Coiffe, en botanique
 Coiffe des rotateurs, un ensemble de tendons de l'épaule
 Coiffe céphalique, une partie de la poche des eaux qui recouvre la tête du fœtus au moment de l'accouchement (naître coiffé)